Die Parlamentswahl in den Niederlanden 2021 fand vom 15. bis 17. März 2021 statt. Gewählt wurden die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer.

Insgesamt gelangten 17 Parteien ins Parlament, und damit die höchste Zahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Die bisherige Höchstzahl lag bei 13 Parlamentsparteien bei der Wahl 1972. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,3 % und war damit 2,6 Prozentpunkte niedriger als bei der letzten Wahl im Jahre 2017.

Die rechtsliberale VVD um Ministerpräsident Mark Rutte wurde zum vierten Mal in Folge stärkste Partei. Platz Zwei belegten unter Zugewinnen die linksliberalen Democraten 66, während die dahinterliegende Ein-Mann-Partei von Geert Wilders (PVV) sowie der christdemokratische CDA Verluste hinnehmen musste. Davon profitierte insbesondere das nationalkonservative Forum voor Democratie, welches die größten Gewinne verzeichnete.

Die linken Oppositionsparteien GroenLinks und SP mussten die deutlichsten Stimmenverluste hinnehmen, mit gleich drei Sitzen neu ins Parlament schaffte es dagegen die progressive Bürgerbewegung Volt.

Die amtierende Regierung wurde von den Wählern insgesamt bestätigt, nur der CDA verlor an Stimmen, während die VVD leicht und die Democraten 66 deutlich dazugewannen und die ChristenUnie stagnierte. Die Mandatszahl für die Regierungsparteien vergrößerte sich gegenüber der letzten Parlamentswahl somit von 76 auf 78.

Organisation

Zeitplan

Wahlrecht 

Bei der Wahl hat jeder Wähler eine Stimme. Die 150 Sitze in der Zweiten Kammer werden gemäß den landesweiten Stimmenzahlen nach dem D’Hondt-Verfahren proportional auf die Parteien verteilt. An der Sitzverteilung nehmen alle Parteien teil, die mindestens 1/150 der Stimmen (ca. 0,67 %) erhalten.

Besonderheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie gab es einige Besonderheiten, für die das Wahlgesetz kurzfristig geändert wurde: Wahlberechtigte ab 70 Jahre konnten ausnahmsweise die sonst nur für im Ausland lebende Niederländer vorgesehene Briefwahl nutzen. Zudem wurde die Zahl der Vollmachten, mit der eine Person stellvertretend für andere stimmen darf, von zwei auf drei erhöht. Ferner konnten Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen in diesen wählen. Auch wurden zuvor bei kommunalen Nachwahlen Drive-In-Wahllokale eingeführt, die auch als Tests für die Parlamentswahlen gelten sollten.

Pro Gemeinde wurde mindestens ein Wahllokal bereits am 15. und 16. März, also an den beiden Tagen vor dem eigentlichen Wahltag, geöffnet. Die Maßnahmen sollten den Andrang mildern, und so gefährdete Gruppen vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen.

Ausgangslage

Vorherige Wahl 2017 

Stärkste Partei im Parlament nach den Wahlen im März 2017 war mit 33 Sitzen die konservativ-liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte, gefolgt von Geert Wilders rechtspopulistischer Partij voor de Vrijheid (PVV), welche 20 Sitze erhielt.

Dicht dahinter lagen der christdemokratische CDA und die linksliberale D66 mit jeweils 19 Sitzen. Etwas zurück erreichten GroenLinks und SP je 14 Sitze. Größter Wahlverlierer wurde die sozialdemokratische Partij van de Arbeid (PvdA), die praktisch an alle anderen Parteien Stimmen verlor und es nur noch auf neun Sitze brachte.

Die ChristenUnie (CU) sowie die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) hielten ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl 2012 und zogen mit fünf bzw. drei Sitzen in die Zweite Kammer ein. Die Partij voor de Dieren (PvdD) erhielt fünf Sitze und die Partei 50PLUS vier Sitze.

Denk (erhielt drei Sitze) ist eine Partei, die sich gegen Diskriminierung einsetzen will und vor allem von Türkeistämmigen getragen wird. Durch Abspaltung von der PvdA gab es bereits seit 2014 eine entsprechende Fraktion. Einzige 2017 neu in die Kammer eingezogene Partei ist das EU-skeptische Forum voor Democratie (zwei Sitze).

Gebildete Regierung 

Nach langwierigen Koalitionsverhandlungen gaben am 10. Oktober 2017 Vertreter der vier Parteien VVD, CDA, D66 und CU die Einigung auf Bildung einer Regierung bekannt. Mark Rutte blieb somit  Ministerpräsident und trat seine dritte Amtszeit an.

Zum Regierungsprogramm gehören unter anderem die Senkung der Körperschaftssteuer für Unternehmen sowie der Einkommensteuer, außerdem eine stärkere steuerliche Förderung von Familien mit Kindern. Der Verteidigungsetat soll um anderthalb Millionen Euro angehoben werden. Mit 209 Tagen gilt die Phase der Regierungsbildung als die längste in den Niederlanden seit dem Zweiten Weltkrieg.

Hinter der Regierung standen zunächst 76 Parlamentsabgeordnete, hinter der Opposition 74. Da der VVD-Abgeordnete Wybren van Haga im September 2019 nach diversen Kontroversen und einer begangenen Straftat (Trunkenheit am Steuer) aus der Partei ausgeschlossen wurde, verlor die Koalition ihre Mehrheit in der Zweiten Kammer. von Haga schloss sich am 30. November 2020 der FvD an.

Rücktritt der Regierung und weitere Entwicklung 

Am 15. Januar 2021 trat die Regierung Rutte zurück, nachdem zuvor Fehler der Regierung bei Rückforderungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung von etwa 10.000 Familien bekannt geworden war. Bis auf Wirtschaftsminister Eric Wiebes, der zur Zeit des Skandals Staatssekretär im Finanzministerium war, blieb die Regierung jedoch geschäftsführend im Amt. Bereits am Tag zuvor hatte der Spitzenkandidat der PvdA, Lodewijk Asscher, seinen Rückzug erklärt – Asscher war bis 2017 Sozialminister gewesen.

Am 23. Januar 2021 verhängte die geschäftsführende Regierung eine Ausgangssperre für 21 bis 4:30 Uhr zur Eindämmung der hohen COVID19-Infektionszahlen. Die erste Ausgangssperre seit der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg war sehr umstritten und führte zu tagelangen Unruhen, Plünderungen und Vandalismus in mehreren Städten. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Randalierer vor. Die Organisation Viruswaarheid erreichte, dass ein Gericht in den Haag am 16. Februar 2021 die Ausgangssperre für ungültig erklärte, da deren Gesetzesgrundlage nur für einen akuten Notfall gelte, der hier nicht vorliege.

Die Regierung legte Berufung gegen das Urteil ein. Innerhalb von drei Tagen nahmen beide Parlamentskammern ein Gesetz an, mit dem eine Rechtsgrundlage für die Anordnung von Ausgangssperren geschaffen und die bestehende Sperre erneut in Kraft gesetzt wurde.

Parteien und Kandidaten

Kandidaturen 
Parteien können unter ihrem Namen an der Wahl teilnehmen, wenn sie im Parteienregister, geführt von der niederländischen Wahlbehörde (Kiesraad), stehen oder spätestens am 86. Tag vor der Wahl die Aufnahme in dieses Register beantragt haben. Parteien, die neu antreten oder bei der letzten Wahl kein Mandat errungen haben, müssen eine Kaution von 11.250 € bezahlen sowie 30 Unterstützungsunterschriften pro Wahlkreis nachweisen.

Die Kaution wird zurückgezahlt, wenn die Partei mindestens 0,5 % der Stimmen erhält.

Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien

Teilnehmende Parteien

Umfragen 
Umfragen in den Niederlanden werden von den Meinungsforschungsinstituten in der Anzahl der Sitze für die Partei, die ihr nach dem prozentualen Ergebnis zustünden, angegeben.

Letzte Umfragen vor der Wahl

Ältere Umfragen

Verlauf

Ergebnisse 

Am 26. März 2021 wurde das landesweite Ergebnis festgestellt:

Ergebnis nach Provinz

Regierungsbildung 
Ministerpräsident Mark Rutte hatte nach dem Wahlergebnis die Möglichkeit, sein viertes Kabinett zu bilden. Eine Option war die Weiterführung der bisherigen Koalition seiner VVD mit D66, CDA und CU. Das Ergebnis der Wahl wurde von der Süddeutschen Zeitung als „ein klares Signal für ein Weiter so in den Niederlanden“ gewertet.

Am 2. April 2021 musste Rutte sich allerdings einem von Geert Wilders eingebrachten Misstrauensvotum stellen, das mit den Stimmen der bisherigen Regierungskoalition abgelehnt wurde. In der gleichen Sitzung missbilligten jedoch alle Fraktionen außer der VVD das Verhalten des Ministerpräsidenten im Umgang mit dem kritischen Abgeordneten Pieter Omtzigt.

Seit dem 12. Mai führte Mariëtte Hamer, die Vorsitzende des Sociaal-Economische Raad (SER), als Informateur Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden, um die Möglichkeiten einer Koalitionsbildung auszuloten. In ihrem am 22. Juni vorgestellten Bericht ging sie davon aus, dass für die Bildung einer Regierungskoalition die Parteien VVD, D66, CDA, CU, PvdA und GroenLinks in Frage kämen, wobei diese noch Bedingungen und Vorbehalte hinsichtlich ihrer Beteiligung hätten. Um die darüber ins Stocken geratenen Verhandlungen weiter voranzubringen, wurden Mark Rutte und Sigrid Kaag, die die beiden stärksten Fraktionen vertreten, mit der Erstellung des Entwurfs eines Koalitionsvertrages beauftragt, der „die wichtigsten Ziele und Richtlinien der kommenden Regierungsperiode beinhalten“ sollte. In den nach der Sommerpause wieder aufgenommenen Gesprächen blieben die bereits geäußerten Vorbehalte unverändert: D66 wollte nicht mit der ChristenUnie koalieren, VVD und CDA waren dagegen, GroenLinks und PvdA beide an der Regierungskoalition zu beteiligen, während diese nur gemeinsam verhandeln wollten. Hamer hielt in ihrem am 2. September 2021 vorgelegten Abschlussbericht die Bildung einer Minderheitsregierung von VVD, D66 und CDA für die naheliegendste Lösung. Der im Anschluss als neuer Informateur bestellte Johan Remkes hatte vordringlich die Aufgabe, die Möglichkeiten der Bildung einer Minderheitsregierung zu prüfen. Allerdings wurde die letzte Phase der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Niederlande am 15. Dezember 2021 doch mit der Vorstellung eines Koalitionsvertrages der Parteien VVD, D66, CDA und CU eingeleitet. Das Kabinett Rutte IV wurde am 10. Januar 2022 vereidigt.

Weblinks

Einzelnachweise 

2021
Niederlande
Niederländische Geschichte (21. Jahrhundert)